Lieberman ist der Familienname folgender Personen:

 Avigdor Lieberman (* 1958), israelischer Politiker
 Bruce S. Lieberman (* 1966), US-amerikanischer Paläontologe
 Carlos Lieberman († 2014), argentinischer Journalist
 Evelyn S. Lieberman (1944–2015), US-amerikanische Kommunikationsmanagerin von Bill Clinton 
 Harold Lieberman (1930/31–2020), US-amerikanischer Trompeter und Hochschullehrer
 Herman Lieberman (1870–1941), polnischer sozialistischer Parlamentarier
 Hermann Berthold Ludwig von Lieberman (1834–1907), preußischer Generalleutnant
 Jeff Lieberman (* 1947), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Jewsei Grigorjewitsch Liberman (1897–1981), sowjetischer Ökonom
 Joe Lieberman (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Lori Lieberman (* 1951), amerikanische Sängerin
 Nancy Lieberman (* 1958), US-amerikanische Basketballspielerin
 Paul Gustav Otto von Lieberman (1841–1933), preußischer Generalleutnant
 Philip Lieberman (1934–2022), US-amerikanischer Linguist und Kognitionswissenschaftler
 Robert Lieberman, US-amerikanischer Filmregisseur
 Saul Lieberman (1898–1983), Rabbi und Gelehrter, Professor für Talmud am Jewish Theological Seminary of America in New York
 Todd Lieberman, Filmproduzent und Ausführender Produzent

Siehe auch:
 Liebermann
 Liberman
 Libermann